Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1983/1984 vanns av Röda stjärnan.

Lag

Förändringar från föregående säsong
Uppflyttade lag
 Čelik
 Priština

 Nedflyttade lag
 17: OFK Belgrad
 18: Galenika Zemun

Översyn

Serietabell

Skytteligan

Mästarna
Röda stjärnan (tränare: Gojko Zec)

Publiksiffror

Genomsnittlig publik per match: 9 912 åskådare

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1983/1984
1983 i Jugoslavien
1984 i Jugoslavien